Рена Шерил Софер (; ) — американская телевизионная актриса.

Ранние годы 
Рена Шерил Софер родилась 2 декабря 1968 года в Аркадии, штат Калифорния. Её отец — раввин, мать — преподаватель психологии. В детстве после развода родителей Рена вместе с матерью переехала в Питтсбург. В 15 лет была замечена нью-йоркским агентом и приглашена работать в модельный бизнес. Училась в Frisch School, в еврейской средней школе в Парамус, Нью-Джерси. Она жила в Норт-Берген, Нью-Джерси, где её отец был раввином храма Бет-Эль (), окончила школу Норт-Бергена, перед началом занятий в .

Карьера 
Софер дебютировала на телевидении в 1987 году с небольшой ролью в сериале «Другой мир». С 1993 по 1997 год играла в мыльной опере «Главный госпиталь». Роль принесла ей Дневную премию «Эмми» в 1995 году. В 1994 году снялась в фильме «Няньки». В 1998 году Софер переместилась из дневного эфира в прайм-тайм, с ролью в «Мелроуз-Плейс». Последующее десятилетие она продолжала брать на себя второстепенные роли в сериалах «Журнал мод», «Герои» и «24 часа». Снялась также в фильме Кэрри (2002), в роли мисс Дежардин, учительницы физкультуры.

В 2013 году Софер вернулась в дневной эфир с ролью в мыльной опере «Дерзкие и красивые».

Личная жизнь 
С 1995 по 1997 год была замужем за Уолласом Куртом. В 1996 году родила дочь Розабель Розалин Курт. С 2003 года замужем за Сэнфордом Букстафером. В 2005 году родила дочь Авалон Леон Букстафер.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале
Выпускники Университета Монтклер